Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Крістіна Торренс-Валеро виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Інес Горрочатегі з рахунком 7–5, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 

| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= М Діас-Оліва
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Т Писник
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Начук
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Г Надьова
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= К Крістя
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= І Горрочатегі
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Є Докич
| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1= 
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Т Писник
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Г Надьова
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3= 
}}

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Зузана Ондрашкова
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=r
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Лана Михолчек
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2= 
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Габріела Навратілова
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Агата Куровська
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Джоанн Мур
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Катажина Стрончи
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Bye
| RD1-score7-1= 
| RD1-score7-2= 
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=3
| RD1-team8=
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3=6
| RD3-seed1=WC
| RD3-team1= Лана Михолчек
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=3
| RD3-team2=

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Warsaw Open 1999 Draw 

1999
Одиночний розряд
1999 у польському спорті